Ngawa (Forenklet kinesisk: 阿坝; traditionel kinesisk: 阿壩; pinyin: Ābà) er et autonomt præfektur for tibetanerne og qiangfolket, ligger i den kinesiske provins Sichuan og er delvis i den østtibetanske kulturregionen Amdo, delvis regionen Gyarong som igen af mange regnes som en del af Kham. Ngawa har et areal på 83.201 km². Befolkningen var i 2007 på 874.000 mennesker.

I maj 2008 blev området hårdt ramt af jordskælv (Jordskælvet i Sichuan 2008); epicenteret var i amtet Wenchuan.

Administrative enheder 
Det autonome præfektur Ngawa har jurisdiktion over 13 amter (县 xiàn).

Etnisk sammensætning

Eksterne henvisninger 
 Andreas Gruschke: The Cultural Monuments of Tibet’s Outer Provinces: Amdo, vol. 2: The Gansu and Sichuan Parts of Amdo, White Lotus Press, Bangkok 2001

Autonome præfekturer i Sichuan